Sarcasm steht für

 Sarcasm (englische Band), eine ehemalige englische Hardcore-Punk-Band
 Sarcasm (schwedische Band), eine schwedische Death-Metal-Band
 Sarcasm (slowenische Band), eine slowenische Thrash-Metal-Band